Урено-Карлинское:

 Урено-Карлинское — село в Карсунском районе Ульяновской области России.
 Урено-Карлинское сельское поселение — муниципальное образование в Карсунском районе Ульяновской области.